2 miejscowości w Polsce: 
 Rudnik Mały – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Wodynie 
 Rudnik Mały – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Starcza